Thuringen F
Orte in Thuringen